Horribates är ett släkte av spindeldjur. Horribates ingår i familjen Eremobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Horribates